Drillactis är ett släkte av koralldjur. Drillactis ingår i familjen Edwardsiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Drillactis